Второй дивизион Чили 1957 () — шестой сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Сантьяго Морнинг», вылетевший из Примеры, а также «Листер Россель» и «Сан-Бернардо Сентраль».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1957
Спорт в Чили в 1957 году
Чили